Koźmiński ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Koźmiński (* 1941), polnischer Ökonom und Hochschullehrer
 Honorat Koźmiński (1829–1916), polnischer Geistlicher und Theologe
 Janusch Kozminski (1949–2015), deutscher Filmproduzent, Autor und Regisseur
 Leon Koźmiński (1904–1993), polnischer Hochschullehrer
 Marek Koźmiński (* 1971), polnischer Fußballspieler

Die private Warschauer Wirtschaftshochschule Akademia Leona Koźmińskiego ist nach Leon Koźmiński benannt.

Siehe auch:
 Kosminski